Сангличцы — локальная этническая группа ишкашимцев — одного из памирских народов.

Проживают в Афганистане, на левобережье верховьев реки Пяндж в Афганском Бадахшане, в районе Санглича.

Говорят на сангличском языке (диалекте), который относится к восточно-иранской ветви иранской группы индоевропейской языковой семьи.

Численность около 100—150 чел.

Верующие — мусульмане-шииты (исмаилиты).

Примечания 

Памирские народы
Народы Афганистана
Бадахшан